

Personnalités 

 César Simar (1879-1934), coureur cycliste français sur piste ;
  (1835-1902), archevêque catholique allemand ;
 Leon Jean Simar (1909-1983), musicien, compositeur et chef d'orchestre belge.

Lieux 

  ou Is-Simar, réserve naturelle protégée, dans l'île de Malte.